Jay Ashley (nascido em 11 de janeiro de 1971) é o nome artístico de um ator pornográfico e diretor norte-americano. É um membro da AVN Hall Fame.

Vida pessoal
Foi casado com a colega performer Kaitlyn Ashley até 1997, e namorou com Aurora Snow na década de 2000.

Prêmios e indicações
 2003 AVN Award vencedor – Melhor cena de sexo grupal, Vídeo (Assficianado -  Rosebud Productions) com Angel Long & Pat Myne
 2003 AVN Award indicado - Melhor cena de sexo grupal, Vídeo (White Trash Whore 24 - JM Productions) com Aurora Snow & Brian Surewood
 2003 AVN Award indicado – Melhor cena de sexo anal, Vídeo (Space Invaderz - Jules Jordan/Evil Angel) com Aurora Snow, Erik Everhard & Pat Myne
 2003 AVN Award indicado – Melhor cena de sexo oral, Vídeo (Feeding Frenzy - Jules Jordan/Evil Angel) com Aurora Snow, Mark Ashley, Jules Jordan, Brett Rockman & Arnold Schwartzenpecker
 2004 XRCO Award indicado – Best 3-Way (Unnatural Sex 11)
 2004 AVN Award indicado – Performer masculino do ano
 2004 AVN Award indicado – Melhor cena de sexo acoplamento, Vídeo (Mason's Dirty Trixxx 2 - Elegant Angel Productions) com Ashley Moore
 2004 AVN Award indicado – Melhor cena de sexo oral, Vídeo (Pop - Ninn Worx/Pure Play Media) com Aurora Snow & Pat Myne
 2004 AVN Award indicado – Melhor cena de sexo grupal, Vídeo (Clusterfuck - Mayhem) com Bridgette Kerkove, Ben English, Steve Holmes, Skeeter Kerkove, Scott Lyons, Rick Masters, Mr. Pete & Trent Tesoro
 2005 AVN Award indicado – Melhor cena de sexo oral, Vídeo (Oral Hygiene - Extreme Associates) com Julie Night, Ted Hunter & Dick Tracy
 2005 AVN Award indicado – Best Threeway Sex Scene, Vídeo (Un-Natural Sex 11 - Diabolic Video Productions) com Ariana Jollee & Tony T.
 2007 AVN Award indicado – Melhor cena de sexo grupal, Vídeo (Slutty and Sluttier - Manuel Ferrara/Evil Angel) com Aurora Snow, Sandra Romain, Manuel Ferrara, Steve Holmes, Brandon Iron, Jason Sinclair, D. Snoop, Brad Baldwin, Lefty, Carey Bucks, John Strong, Joe Blow, Joe Rock, Johnny Fender, Mike Hosh, Pascal St. James & Claudio Meloni
2008 AVN Hall of Fame inductee

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Cineastas dos Estados Unidos
Naturais de Middletown (Maryland)